Листкова́ пласти́нка — основна частина листка більшості вищих рослин. Переважно плоске, рідше трубчасте (цибуля) або голчасте (сосна) утворення, що прикріплюється до стебла основою або за допомогою черешків. Л. п. відрізняються формою (овальні, яйцеподібні, ланцетні, лінійні тощо), обрисами країв (пилчасті, зубчасті, виїмчасті та ін.), жилкуванням, почленованістю (лопатеві, роздільні, розсічені). В більшості рослин Л. п. двосиметричні, їх поділяють на праву і ліву частини по лінії гол. жилки. Разом з тим Л. п. є також дорзовентральною: верхня й нижня сторони їх відрізняються за типом будови. Л. п. бувають гладенькі або вкриті волосками й восковим нальотом, що служить захистом від надмірного випаровування та несприятливих умов.

Література 
 

Ботаніка